Брдце може бити:

 Брдце (Матуљи), насељено место у општини Матуљи, Приморско-горанска жупанији, Република Хрватска
 Брдце (Војник), насељено место у општини Војник, Савињска регија, Република Словенија
 Брдце (Храстник), насељено место у општини Храстник, Засавска регија, Република Словенија
 Брдце над Добрно, насељено место у општини Добрна, Савињска регија, Република Словенија